Ел Себољин има више значења:

 Ел Себољин (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Себољин (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Себољин (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Себољин (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику